De UEFA Super Cup 2022 was de 47ste editie van de UEFA Super Cup, een jaarlijkse door de UEFA georganiseerde voetbalwedstrijd. De wedstrijd werd gespeeld op 10 augustus 2022 in het Olympisch Stadion te Helsinki tussen Real Madrid, de winnaar van de UEFA Champions League 2021/22, en Eintracht Frankfurt, de winnaar van de UEFA Europa League 2021/22. Real Madrid won de wedstrijd na treffers van David Alaba en Karim Benzema. Michael Oliver leidde de wedstrijd. Het was de eerste wedstrijd in een Europese clubcompetitie waarbij een semiautomatisch buitenspelsysteem zal worden gebruikt.

Teams

Voorgeschiedenis 
Het was de eerste keer dat beide teams elkaar treffen sinds de Europacup I-finale van 1960, die met 7–3 werd gewonnen door Real Madrid. Real Madrid nam al zeven keer eerder deel aan de UEFA Super Cup en won de wedstrijd al viermaal, terwijl Eintracht Frankfurt voor het eerst om de UEFA Super Cup speelde. 29 keer eerder speelde een Spaanse team de UEFA Super Cup en 15 keer eerder won een Spaans team de wedstrijd. Negen Duitse teams speelde eerder om de UEFA Super Cup, waarvan er twee de wedstrijd wonnen. Drie keer eerder stonden een Spaans en Duits team tegenover elkaar in de UEFA Super Cup: in 1992, 1997 en 2020.

Wedstrijd

Details 

UEFA Super Cup
Supercup voetbal in 2022
Europacupvoetbal 2022/23
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Voetbal in Finland
Sportevenement in Helsinki